Emerald kan syfta på:

 Emerald, det engelska ordet för smaragd

Geografi

Australien 

 Emerald (del av en befolkad plats), Victoria, Cardinia, 
 Emerald, Queensland, ort,

Kiribati 

 Emerald (ö), Linjeöarna, Caroline,

USA 

 Emerald (ort i USA, Wisconsin), Saint Croix County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar